est un genre éteint et fossile de grands ptérosaures de la famille des azhdarchidés. Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre est resté monotypique et la seule espèce et espèce type est

Présentation 
Mistralazhdarcho est un genre éteint de grands ptérosaures de la famille des azhdarchidés ayant vécu en Europe au Crétacé supérieur (Campanien moyen), soit il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Mistralazhdarcho maggii, décrite en 2018, par Romain Vullo, Géraldine Garcia, Pascal Godefroit, Aude Cincotta et Xavier Valentin.

Étymologie 
Le nom de genre Mistralazhdarcho est une combinaison du nom du vent du Nord, le mistral, bien connu dans la région de la découverte, et de Azhdarcho, le genre type de la famille des Azhdarchidae à laquelle il a été rattaché. Le nom d'espèce maggii rend hommage au maire de Velaux, Jean-Pierre Maggi, pour son soutien dans le projet d'exploration du site.

Découverte 
En 1992, le paléontologue français Xavier Valentin a découvert un site paléontologique très riche, datant du Crétacé supérieur, près de la ville de Velaux, dans le département des Bouches-du-Rhône dans le sud-est de la France. Des restes de ptérosaures en ont été extraits entre 2009 et 2012, et mentionnés en 2015 dans la littérature scientifique.

Le spécimen holotype, répertorié MMS/VBN.09.C.001, a été mis au jour dans un banc de grès du bassin d'Aix-en-Provence, datant du Campanien moyen, il y a environ  (millions d'années). Ses différents ossements, bien que partiels, concernent à la fois le crâne et le squelette post-crânien. Ils appartiennent très probablement à un seul et même individu (os retrouvés sur une surface de ). Il s'agit de la symphyse mandibulaire, de l'ensemble constitué des deux premières vertèbres cervicales (atlas-axis), d'une vertèbre cervicale intermédiaire, de l'humérus gauche et d'un morceau du droit, du radius gauche, du ptéroïde droit (os qui soutient la membrane antérieure des ailes), d'un fragment du  métacarpien, des parties proximale et distale de la première phalange du doigt ailé, et de quatre fragments d'os non identifiés. L'animal est probablement un sud-adulte.

Description 
Mistralazhdarcho est un grand ptérosaure. Son humérus d'un longueur de , lui conférerait, en appliquant la formule d'Alexandr Averianov, une envergure de . Une autre méthode appliquée pour le genre Zhejiangopterus, aboutit à une envergure de . Cette taille moyenne de  est celle d'un spécimen pas tout à fait mature. Ses inventeurs estiment son envergure entre  à l'âge adulte.

Il partage une particularité anatomique avec un autre membre de cette famille, Alanqa saharica, découvert au Maroc dans des dépôts plus anciens (Cénomanien). .

Paléoécologie 
Mistralazhdarcho est le premier ptérosaure décrit dans le Crétacé terminal (Campanien-Maastrichtien) d'Europe de l'Ouest. Il représente une forme de taille intermédiaire entre les plus petits Eurazhdarcho ( d'envergure) et les géants comme Quetzalcoatlus (jusqu'à ).

Mistralazhdarcho maggii s’ajoute à la paléofaune déjà mise en évidence sur le site de Velaux, composée de nouveaux dinosaures tels que le sauropode Atsinganosaurus velauxiensis et l'ornithopode Matheronodon provincialis, mais aussi de dinosaures carnivores, de tortues et de crocodiles. Des requins primitifs (hybodontes) et des poissons-alligators (lépisostées) peuplaient également les eaux de cette plaine alluviale.

Voir aussi 
 Azhdarchidae
 Quetzalcoatlus
 Alanqa

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Azhdarchidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2018
Paléontologie en France